Sindo peut désigner
Sindo, la commune et le chef-lieu du département de Sindo au Burkina Faso
Le département de Sindo dont la commune éponyme est le chef-lieu
Sindo, l'archipel en Corée du Nord